T-хелперы 17 (Th17) — третий тип Т-хелперов, который был открыт в 2005 и назван так из-за продукции ими интерлейкина-17 (IL-17).

 
Т-хелперы 17 характеризуются экспрессией интерлейкина-17 (IL-17A), IL17F, интерлейкина-6 (IL-6), ФНОα (TNF-alpha) и интерлейкина-22 (IL-22).

Происхождение Т-хелперов 17 типа 
После взаимодействия антигена в комплексе с MHCII с Т-клеточным рецептором Т-хелперы (Th0) могут дифференцироваться в направлении Th17 под воздействием ИЛ1-бета, ИЛ-6, TGFbeta, ИЛ-23. Эти цитокины активируют экспрессию транскрипционного фактора RORgamma, выполняющего ключевую роль в реализации программы дифференциации Th17. Многие другие транскрипционные факторы — STAT3, IRF4 и BATF — также играют важную роль в поддержании фенотипа Th17.

Функции Th17 

Функцией этих Т-хелперов является защита от внеклеточных патогенов, которые не могут эффективно элиминироваться Т-хелперами 1 и 2-го типов. В настоящее время накопилось много свидетельств об участии Т-хелперов 17 в регуляции противоопухолевого иммунного ответа.

Кроме того, Т-хелперы 17 часто ассоциированы с различными аутоиммунными процессами, в том числе и с аллергическими реакциями.

Роль в аутоиммунных расстройствах 

Клетки Th17 связаны с аутоиммунными заболеваниями, такими как рассеянный склероз, ревматоидный артрит и псориаз.  Сверхактивация Th17 против собственных антигенов вызывает иммунный комплекс 3 типа и гиперчувствительность, опосредованную комплементом. К этой категории относятся ревматоидный артрит или реакция Артуса.
У пациентов с ревматоидным артритом часто встречается  эрозия костей, вызванная зрелыми клетками остеокластов. Активированные Т-хелперы, такие как Th1, Th2 и Th17, обнаруживаются в синовиальной полости суставов во время воспаления при ревматоидном артрите. Было высказано предположение, что Th17 может играть важную роль в дифференцировке остеокластов через межклеточный контакт с предшественниками остеокластов. 

Также клетки Th17 могут способствовать развитию поздней фазы астматического ответа из-за увеличения экспрессии генов по сравнению с клетками Treg.

Обнаружено, что активная форма витамина D (1,25-дигидроксивитамин D3) снижает выработку цитокинов IL-17 и IL-17F клетками Th17. Таким образом, активная форма витамина D является прямым ингибитором дифференцировки Th17. Таким образом, пероральный прием витамина D3 был предложен как многообещающий инструмент для лечения Th17-опосредованных заболеваний.  Дендритные клетки молодых пациентов с астмой, in vitro обработанные 1,25-дигидроксивитамином D3, снижали процент клеток Th17, а также продукцию IL-17.

Ссылки 

Лимфоциты